w2 Poppodium, poppodium in 's-Hertogenbosch
 w2 Popcollectief Den Bosch
 Eutelsat W2, satellietpositie